La Pieuvre est un des noms donné à la mafia italienne.

La Pieuvre est le titre de plusieurs œuvres :
 La Pieuvre, fanzine publié dans les années 1990.
 La Pieuvre, nom donné à une série d'une revue petit format.
 La Pieuvre, roman de Paul Andreota.
 La Pieuvre, film français réalisé par Jean Painlevé (1928).
 La Pieuvre (La Piovra), film de Damiano Damiani
 Le Projet Pieuvre, web-série française

Voir aussi 
 Pieuvre, céphalopode (ou poulpoïde) de la famille des octopodidae.
 La Mafia, série télévisée italienne (en {{lang-it|La Piovra}})

Notes et références 

Homonymie de titre